REU steht für:

 Air Austral, ICAO-Code für die Fluggesellschaft in Réunion
 Flughafen Reus, IATA-Code für den spanischen Flughafen
 RAM Expansion Unit, eine Speichererweiterung für Computer von Commodore
 Réunion, das ISO-3166-Länderkürzel für die zu Frankreich gehörenden Insel im Indischen Ozean
 Reutlingen (DE REU nach UN/LOCODE)
 Mount Reu, Berg im ostantarktischen Mac-Robertson-Land

Reu steht für:
 Reue, lyrische Kurzform 

Siehe auch:
 Reu

Abkürzung